William Nylander – botanico finlandese
 William Nylander – hockeista su ghiaccio svedese